Dennis Ghezze – giocatore di curling italiano
 Ivo Ghezze – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Renato Ghezze – ex giocatore di curling italiano